rekettye (Genista), a pillangósvirágúak családjába tartozó növénynemzetség
 Rekettye Villogó sün-rekettye, Tövis zanót Ulex europaeus (növény)
 Rekettyebagoly 	Mamestra w-latinum, Lacanobia w-latinum (állat)
 rekettyefűz, a hamvas fűz (Salix cinerea) másik neve
 Rekettyefűz 	Salix viminalis (növény)
 Rekettyelakó zsákosmoly 	Coleophora genistae (állat)
 Rekettyelevelű gyujtovány 	Fakó pintyő, Geneszterlevelű pintyő (Linaria genistifolia) (növény)

Földrajz
 Rekettye, település Ukrajna Ökörmezői járásában
 Rekettye, Havasrekettye és Reketyefalva történelmi, illetve rövidített névváltozatai